Streitwald ist ein geographischer Name:

Orte in Sachsen:
 Streitwald (Frohburg), Stadtteil von Frohburg im Landkreis Leipzig
 Streitwald (Lößnitz), Stadtteil von Lößnitz im Erzgebirgskreis

Wälder:
 Streitwald (Auraer Forst), Hochebenengewann im Auraer Forst bei Obersinn, Landkreises Main-Spessart, Bayern
 Streitwald (Dankenfeld), Hanggewann im Steigerwald bei Dankenfeld, Gemeinde Oberaurach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Streitwald (Hohenwürzburg), Waldgewann im Aischgrund bei Hohenwürzburg, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Streitwald (Kairlindach), Waldgewann im Aischgrund bei Kairlindach, Markt Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Streitwald (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Streitwald (Waldgebiet)
 Streitwald (Waldgebiet), namengebendes Waldgebiet des Stadtteils Streitwald von Frohburg, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Streitwald (Weckelweiler), Waldinsel bei Weckelweiler, Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg